! T